Torneo Clausura 2008 puede referirse a los siguientes torneos de fútbol:

 Torneo Clausura 2008 de Argentina, que cierra la temporada 2007/08.

 Torneo Clausura 2008 de Bolivia, que cierra la temporada 2008.

 Torneo Clausura 2008 de Chile, que cierra la temporada 2008.

 Torneo Clausura 2008 de México, que cierra la temporada 2007/08.

 Torneo Clausura 2008 de Panamá, que cierra la temporada 2008.

 Torneo Clausura 2008 de Paraguay, que cierra la temporada 2008.

 Torneo Clausura 2008 de Perú, que cierra la temporada 2008.

 Torneo Clausura 2008 de Uruguay, segunda fase del Campeonato Uruguayo 2007/08.

 Torneo Clausura 2008 de Venezuela, que cierra la temporada 2007/08.